Jméno Jan Macháček nosilo více osobností:

 Jan Macháček (* 1965) – český novinář, od roku 2015 píšící pro Lidové noviny
 Jan Macháček (starosta) (1841–1935) – rakouský politik českého původu, někdejší starosta Kutné Hory a poslanec zemského sněmu
 Jan Macháček (poslanec České národní rady) (1923–1975) – český politik komunistické strany, za normalizace poslanec České národní rady
 Jan Macháček (ragbista) (* 1972) – český ragbista

Související články 
 Macháček